Ната:

 Ната — уменьшительная форма имени Наталья.
 Топонимы:
 Населённые пункты:
 Ната — деревня в Ботсване.
 Ната — деревня на Кипре.
 Ната — город в Панаме.
 Ната — река в Ботсване и Зимбабве.
 Ната — остров в Эгейском море.
 Ната — аэропорт в Ботсване.
 (1086) Ната — астероид главного астероидного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу C.
  (род. 1995) — бразильский футболист.